Le terme « Petite Amazonie »  désigne des lieux naturels humides et encore naturels, qui rappellent - toutes proportions gardées, la nature sauvage et aquatique de l'Amazonie.

En France :

  La Petite Amazonie des Pyrénées qui désigne la partie encaissée de la vallée de la Gourgue d'Asque située dans les Baronnies des Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées.

  La Petite Amazonie des Landes qui désigne l'étang de Léon et le Courant d'Huchet, dans le département des Landes.

 La Petite Amazonie de Nantes qui désigne un espace marécageux préservé, situé près du centre-ville de Nantes et à proximité de la Gare de Nantes.